Stephansen peut faire référence à : 
 Elizabeth Stephansen (1872-1961), mathématicienne et enseignante norvégienne.
 Henrik Stephansen (né en 1988), rameur danois.
 Peter Stephansen, tireur sportif danois.